Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 29 июля по 11 августа.

Были разыграны 16 комплектов наград: 12 в «гладкой» гребле на канале (3 в каноэ у мужчин, 5 в байдарках у мужчин и 4 в байдарках у женщин) и 4 в гребном слаломе (2 в байдарках у мужчин, 1 в каноэ у мужчин и 1 в байдарках у женщин). Иногда гребной слалом выделяется в отдельную дисциплину (так, в России гребной слалом и гребля на байдарках и каноэ управляется 2 разными федерациями).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Гребля на байдарках и каноэ на официальном сайте Игр  
 Международная федерация гребли на байдарках и каноэ